Нижнегусихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Пристанском районе Алтайского края России. Административный центр — село Нижняя Гусиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 810 человек, в том числе 377 мужчин и 433 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Нижняя Гусиха (село, административный центр) — 
 Отдалённый (посёлок) — 
 Петлиха (посёлок) — 

8 апреля 2013 упразднён посёлок Полевой Нижнегусихинского сельсовета

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Пристанского района
Сельские поселения Алтайского края